Гайдебуров — прізвище, походить від курінного отамана Запорозької Січі Гайдабури.

 Гайдебуров Василь Павлович (1866 — після 1940) — поет, видавець
 Гайдебуров В'ячеслав Олександрович (1850–1894) — журналіст, поет, публіцист
 Гайдебуров Павло Олександрович (1841–1893) — російський громадський діяч, публіцист, революціонер-демократ, ліберальний народник, літератор, редактор-видавець газети «Неделя»
 Гайдебуров Павло Павлович (1877–1960) — народний артист РРФСР, театральний режисер і педагог
 Гайдебуров Пров Олександрович (1845–1900) — педагог-просвітник, меценат, краєзнавець

Примітки 

Прізвища